Цикл ( от  — окружность) может означать:
 Цикл, или оборот — единица измерения угла, а также фазы колебаний.
 Экономические циклы — колебания экономической активности.
 Исторический циклизм
 В математике
 Цикл (теория графов)
 В теории гомологий цикл — это цепь, граница которой равна 0.
 Цикл — тип перестановки
 Цикл (программирование)
 Термодинамические циклы
 
 Менструальный цикл
 Демографический цикл
 Литературный цикл — ряд литературных произведений на общую или близкую тематику, созданный одним автором или одной группой авторов.
 Музыкальный цикл — ряд отдельных музыкальных произведений или музыкальных альбомов, концертов и т. п., посвящённых какой-либо теме или образу.
 Машинный цикл — промежуток между двумя обращениями процессора к внешнему по отношению к нему устройству (например, памяти). Состоит из одного или нескольких тактов.
 Учебный цикл — учебно-методическое подразделение кафедры по своей дисциплине.
 Солнечная цикличность — периодические изменения в солнечной активности.
 Лунный цикл
 Осадочный цикл — в геологии, последовательность смены режима накопления осадков, которая повторяется в ходе геологического развития территории.